Капитолина Артемьевна Кузьмина (29 декабря 1925, Москва — 30 марта 2022, там же) — советская актриса, артистка Московского театра оперетты. Заслуженная артистка РСФСР (1969). Народная артистка РСФСР (1978).

Биография 
Родилась 29 декабря 1925 года в Москве.

Пению обучалась у Е. А. Садкевич и Д. Б. Белявской.

С 1942 года — солистка Московского театра оперетты. Многоплановая актриса, исполняла как комедийные, так и драматические роли.
 
Гастролировала за рубежом. Кузьмина оставила сцену в 1990 году.

Муж — актёр, певец, режиссёр и театральный педагог, народный артист России Михаил Новохижин (1921—2012). Дочь — актриса и педагог, доцент Московского государственного университета культуры и искусства Мария Михайловна Новохижина (р. 1954).

Скончалась 30 марта 2022 года в возрасте 96 лет в Москве. Похоронена на Троекуровском кладбище рядом с мужем.

Театральные роли 

 Лиза («Марица» И. Кальмана)
 Цецилия («Сильва» И. Кальмана)
 Жюльетта и Графиня Клементина («Граф Люксембург» Ф. Легара)
 Пепитта («Вольный ветер» И. О. Дунаевского)
 Настя («Акулина» И. Н. Ковнера)
 Гюзель («Моя Гюзель» Г. Александрова)
 Элиза и миссис Пирс («Моя прекрасная леди» Ф. Лоу)
 Лолита Соль-де-Перес («Цирк зажигает огни» Ю. Милютина)
 Титовна («Сто чертей и одна девушка» Т. Н. Хренникова)
 Атуева («Свадьба Кречинского» А. Колкера)
 уська («Белая ночь» Т. Хренникова)
 Тоня Чумакова («Белая акация» И. Дунаевского)
 Варвара Алексеевна Черепахова («Конкурс красоты» А. Долуханяна)
 Эви («Джулия Ламберт» А. Кремера)
 Глафира («Девушка с голубыми глазами» В. Мурадели)
 Биби Ханум («Не прячь улыбку» Р. Гаджиева)
 Волна-Задунайская («В ритме сердца» А. Петрова)
 Старуха («Девичий переполох» Ю. Милютина)
 «Айра» К. Листова
 «Товарищ любовь» В. Ильина
 «Нет меня счастливее» А. Эшпая
 «Господа артисты» М. Зива
 «Настоящий мужчина» М. Зива — Рита
 «Весна поёт» Дм. Кабалевского

Озвучивание 
 1957 — Тихая пристань — Ниночка Ландышева
 1967 — Рикки-Тикки-Тави — мать Абу
 1967 — Рам и Шиам
 1968 — Смешная девчонка — Фанни Брайс
 1971 — Повторный брак — Шарлотта
 1974 — Крошка Енот — мама Крошки Енота (нет в титрах)

Литература 
 Музыкальная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, Советский композитор. Под ред. Ю. В. Келдыша. 1973—1982.

Примечания

Ссылки 
 Капитолина Артемьевна Кузьмина
 Капитолина Артемьевна Кузьмина
  Капитолина Артемьевна Кузьмина, фотографии

Сопрано
Персоналии:Московский театр оперетты
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России